Eliteserien 1991/92 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1991/92, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1991/92, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1991/92